Lubieszyn – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Liniewo
 Lubieszyn – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra Szczecińska